Ширишівка (рос. Ширишовка) — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Ліва притока Случі, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 2,67 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 2,03  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,32 . Річка формується декількома безіменними струмками, загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від Вишківки. Спочатку тече на північний захід, потім повертає на північний схід і на північно-західній околиці Вербівки (колишнє Могильна) впадає у річку Случ, праву притоку Горині.

Цікавий факт 
 У другій половині XIX століття річку назвали від імені хутора Ширешов.

Примітки

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Новоград-Волинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці